

Patronyme 

 Andy Hilbert, joueur professionnel de hockey sur glace américain
 David Hilbert, mathématicien allemand
 Egon Hilbert, chef d'orchestre et directeur d'opéra autrichien
 Georges Hilbert, sculpteur animalier français
 Jaro Hilbert, peintre, dessinateur et sculpteur français
 Jonathan Hilbert, athlète allemand
 Roberto Hilbert, footballeur allemand
 Stephen Hilbert, mathématicien américain

Mathématiques 
Nombreux articles de mathématiques liés à David Hilbert, comme
 Espace de Hilbert
 Problèmes de Hilbert
 Premier problème de Hilbert
 Troisième problème de Hilbert
 Septième problème de Hilbert
 Huitième problème de Hilbert
 Neuvième problème de Hilbert
 Dixième problème de Hilbert
 Douzième problème de Hilbert
 Seizième problème de Hilbert 
 Axiomes de Hilbert
 Programme de Hilbert
 Base de Hilbert
 Cube de Hilbert
 Hôtel de Hilbert
 Système à la Hilbert
 Matrice de Hilbert
 Courbe de Hilbert
 Corps de classes de Hilbert
 Action d'Einstein-Hilbert
 Inégalité de Hilbert
 Conjecture de Hilbert-Pólya
 Théorème des zéros de Hilbert
 Espace projectif de Hilbert
 Symbole de Hilbert
 Variété de Hilbert
 Théorème 90 de Hilbert
 Théorème de Hilbert-Speiser
 Arithmétique de fins de Hilbert
 Théorème de la base de Hilbert
 Prix David-Hilbert

Article de mathématiques lié à Stephen Hilbert
 lemme de Bramble–Hilbert